Михайло Хоніат (бл. 1140–1220) — візантійський письменник.
 Нікіта Хоніат (бл. 1155–1213) — візантійський історик і політичний діяч.